Magen bezeichnet:
 Magen, ein Verdauungsorgan
 speziell auch: Magen (Lebensmittel)
 Magen David (hebr. מגן דוד) „Schild Davids“ siehe Davidstern

Magen ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Magen (1929–2006), deutscher Unternehmer und Politiker
 David Magen (* 1945), israelischer Politiker
 Karl Magen (1890–1959), deutscher Politiker (CDU)
 Mira Magén (* in den 1950er Jahren), israelische Schriftstellerin
 Stefan Magen (* 1966), deutscher Rechtswissenschaftler
 Zvi Magen, israelischer Diplomat

Bei Ortsnamen leitet sich die Endung -magen aus dem Keltischen ab (von magos = "Feld, Wiese, Ebene")